Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto dai cechi David Rikl e Tomáš Anzari. In finale hanno sconfitto il sudafricano Byron Talbot e lo svedese Jörgen Windahl (tds n. 3) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Mansour Bahrami /  Udo Riglewski (semifinali)
  Josef Čihák /  Milan Šrejber (primo turno)

  Byron Talbot /  Jörgen Windahl (finale)
  Alexander Mronz /  Christian Saceanu (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Axel Hornung /  Willi Otten (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Hans-Dieter Beutel /  Thomas Sorensen (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Stéphane Grenier /  Olivier Soules (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1990